Tänassilma – rzeka w Estonii.

2 miejscowości w Estonii:
 Tänassilma – wieś w prowincji Harju, w gminie Saku.
 Tänassilma – wieś w prowincji Viljandi, w gminie Viljandi.

Zobacz też 
 Tännassilma